Leinweber steht für:

 ein historischer Beruf, siehe Leineweber

Leinweber ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Leinweber (1902–1989), deutscher Eishockeyspieler, -trainer, -schiedsrichter und -funktionär
 Fred Leinweber (* 1915), US-amerikanischer Handballspieler
 Heinrich Leinweber (1836–1908), deutscher Maler
 Josef Leinweber (1940–1992), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Julia Leinweber (* 1981), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin
 Robert Leinweber (1845–1921), deutscher Maler tschechischer Abstammung
 Ulrich Leinweber (* 1953), deutscher Dokumentarfilmer und Produzent
 Walter Leinweber (1907–1997), deutscher Eishockeytorwart

Siehe auch:

 Leineweber (Begriffsklärung)
 Leinenweber